Tortosa (Provinz Tarragona) ist eine alte katalanische Bischofsstadt am Ebro.

Geschichte 
Nach der Eroberung durch die Mauren (714) wurde Tortosa 1148 von einem Teilheer des Zweiten Kreuzzugs für den Grafen Raimund Berengar IV. von Barcelona zurückgewonnen. In den Jahren 1413/14 fand hier die Disputation von Tortosa statt, eines der erzwungenen Religionsgespräche zwischen Christen und Juden im Mittelalter.

Während des Spanischen Bürgerkrieges war die Umgebung der Stadt 1938 vier Monate lang Schauplatz der Ebroschlacht.

Wirtschaft 
Die Wirtschaft der Stadt stützt sich vor allem auf den landwirtschaftlichen Handel (Oliven, Reis, Zitrusfrüchte) sowie auf Textil-, Zucker- und Keramikindustrien.

Klimatabelle

Sehenswürdigkeiten 
 Gotische Kathedrale von Tortosa aus den Jahren 1347 bis 1557, die sowohl maurische (Turm) als auch klassizistische (Fassade) Elemente besitzt
 Bischofspalast von 1316
 Reials Col·legis de Tortosa
 Castell de la Zuda aus dem 10. Jahrhundert, heute als Hotel (Parador) genutzt, mit Ausblick über die Stadt und das untere Ebrotal
 Casa Brunet, erbaut 1913
 Schlachthof, erbaut 1906 bis 1908

siehe auch: Liste der Kulturdenkmäler in Tortosa

Städtepartnerschaften 
Tortosa ist verschwistert mit:
  Avignon in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frankreich)
  Alcañiz in Aragonien (Spanien)
  Vercelli im Piemont (Italien)
  Le Puy-en-Velay in der Region Auvergne-Rhône-Alpes (Frankreich)
  Tartus an der syrischen Mittelmeerküste

Mit der Stadt verbundene Personen 
 Pedro de Alberni (1747–1802), Offizier und Politiker
 Josep Antoni Martí (1719–1763), Komponist aus Katalonien
 Ramón Cabrera y Griño (1806–1877), carlistischer Heerführer
 Rosa Molas y Vallvé (1815–1876), Selige der römisch-katholischen Kirche
 Felip Pedrell (1841–1922), Komponist und Musikwissenschaftler
 Jaume Ferran i Clua (1851–1929), Arzt und Bakteriologe
 Ricardo María Carles Gordó (1926–2013), emeritierter Erzbischof von Barcelona, von 1969 bis 1990 Bischof von Tortosa
 Jeremy Alcoba (* 2001), Motorradrennfahrer

Siehe auch 
 Bistum Tortosa
 Parc Natural dels Ports (Biosphärenreservat)
 Ebrodelta (Biosphärenreservat)

Weblinks 

 Offizielle Website von Tortosa (katalanisch, spanisch)

Einzelnachweise 

 
Ort in Katalonien
Conjunto histórico-artístico
Ort am Ebro